El término Double Trouble puede referirse, en esta enciclopedia:

a Double Trouble, un álbum de Elvis Presley;
a Double Trouble, un álbum de Gillan;
a Double Trouble, una banda de blues estadounidense;
a Double Trouble, una canción compuesta por John Williams para la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban;
a Double Trouble, una canción de Otis Rush.